Лейте — остров в центральной части Филиппинского архипелага. Также может означать:

Топонимы 
 Лейте — провинция в регионе Восточные Висайи на одноимённом острове.
  — город в одноимённой провинции.
 Лейте — залив в восточной части Филиппинского архипелага.

Корабли 
 USS Leyte (CV-32) — авианосец «Лейте».
  — судно обеспечения «Лейте».
  — крейсер «Залив Лейте».

Фамилия 
  (род. 1980) — бразильский футболист.
 Лейте, Карвальо (1912—2004) — бразильский футболист.
 Кошта Лейте, Жуан Пинту да (1905—1975) — португальский государственный деятель.

См. также 
Битвы
 Битва за Лейте (1944)
 Сражение в заливе Лейте (1944)

География
 Южный Лейте — провинция Филиппин
 Брук-на-Лейте — город в Австрии.

Фамилия
 Лейтте, Клаудия (род. 1980) — бразильская певица
 Лейтес — еврейская фамилия

Прочее
 Самар-лейте — одно из названий варайского языка